Prastav může být:

 Prastav (lom) – bývalý vápencový lom na katastrálním území pražských Hlubočep a Holyně v národní přírodní památce U Nového mlýna na pravém břehu Dalejského potoka
 Prastav (firma) – Společnost Pražská staviva (celým názvem: Spojené pražské továrny na staviva, akciová společnost) vyrábějící stavební hmoty v letech 1921 až 1946